HMS Campania je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Campania (1915) 
 HMS Campania (1944)

Campania